Gminy w Czechach:
 Popovice – gmina w powiecie Benešov
 Popovice – gmina w powiecie Brno
 Popovice – gmina w powiecie Uherské Hradiště
 Velké Popovice – gmina w powiecie Praga-Wschód
 Vysoké Popovice – gmina w powiecie Brno